Löschke oder Loeschke ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Loeschke (1903–1970), deutscher Mediziner
 Franz Löschke (* 1989), deutscher Duathlet und Triathlet
 Jessica Löschke (* 2000), deutsche Skilangläuferin
 Johann Traugott Löschke (1820–1880), deutscher Schriftsteller 
 Knut Löschke (* 1950), deutscher Unternehmer
 Lutz Löschke (* 1944), deutscher Radrennfahrer
 Walter Loeschke (auch Walter Loeschcke; 1895–1965), deutscher Kunsthistoriker 

Siehe auch:
 Loeschcke